1445 км , 1445-й киломе́тр — топоним в России и Украине.

 1445 км — населённый пункт (железнодорожная будка) в Белебеевском районе Башкортостана, включённый в 2005 году в состав села Станция Глуховская.
 1445 км — железнодорожная платформа на участке Уфа — Абдулино (Республика Башкортостан). Код 656552.
 1445 км — железнодорожная платформа на участке Одесса — Раздельная-Сортировочная (Одесская область). Код 405559
 1445 км — железнодорожная платформа на участке Оренбург — Красногвардеец-2 (Оренбургская область). Код 811680